

Sigle 
 Image Diffusion International – casa di produzione televisiva canadese
 Istituto del Dramma Italiano – ente teatrale italiano, assegnatore dei Premi IDI
 Istituto Dermopatico dell'Immacolata – ospedale di Roma
 Istituto di diritto internazionale

Codici 
 IDI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Indiana (Stati Uniti)
 idi – codice ISO 639-3 della lingua idi

Medicina
 Idi – Sinonimo di dermatofitidi. Reazioni cutanee di tipo allergico secondarie alla presenta di dermatofitosi.

Altro 
 Idi – giorni del calendario romano
 Idi Amin Dada – dittatore ugandese